Änkasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Änkasjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun och Svenljunga kommun,  (15,9 ha)
Änkasjön (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn